Кричим () — община в Болгарии. Входит в состав Пловдивской области. Население составляет 9038 человек.

Состав общины 
В составе общины — один населённый пункт:
 Кричим

Общины Пловдивской области